Nas har flere betydninger:
 NAS – Netværkslager (Network Attached Storage)
 Nas (rapper) – Amerikansk rapper
 Navision Application Server (NAS)